Га́мов — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
  (1962—2002) — генерал-майор ФПС России.
 Гамов, Владимир Александрович (1924—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Гамов, Георгий Антонович (1904—1968) — советский и американский физик, астрофизик.
 
 Гамов, Иван Михайлович (1885—1969) — депутат IV Государственной думы от Амурского и Уссурийского казачьего войска, атаман амурских казаков в период Гражданской войны.
 Гамов, Павел (род. 1989) — шведский политик российского происхождения.
 Гамов, Пётр Алексеевич (1934—1998) — Герой Социалистического Труда.



Топоним 
 Маяк Гамов — посёлок при маяке в Хасанском районе Приморского края, входит в Зарубинское поселение.
 Мыс Гамова
 Полуостров Гамова

Прочее 
 Гамов — ударный кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Гамус